GJD4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 370 амінокислот, а молекулярна маса — 40 140.

Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Конексини